|-
| 159101 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159102 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || 
|-
| 159103 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159104 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159105 - ||  || 23 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159106 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159107 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159108 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159109 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159110 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159111 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159112 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159113 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159114 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159115 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159116 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159117 - ||  || 5 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 159118 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159119 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159120 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159121 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159122 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159123 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159124 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159125 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159126 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159127 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159128 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159129 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159130 - ||  || 9 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 159131 - ||  || 17 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 159132 - ||  || 17 noiembrie 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 159133 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159134 - ||  || 2 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159135 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 159136 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159137 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159138 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159139 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159140 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159141 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 159142 - ||  || 11 decembrie 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 159143 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159144 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159145 - ||  || 14 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 159146 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159147 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159148 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159149 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159150 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159151 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159152 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 159153 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159154 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159155 - ||  || 4 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159156 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159157 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 159158 - ||  || 11 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 159159 - ||  || 13 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159160 - ||  || 13 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 159161 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 159162 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159163 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159164 La Cañada ||  || 3 mai 2005 ||  || 
|-
| 159165 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159166 - ||  || 11 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159167 - ||  || 10 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 159168 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159169 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159170 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159171 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159172 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159173 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159174 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159175 - ||  || 30 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159176 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159177 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159178 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159179 - ||  || 5 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 159180 - ||  || 11 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159181 Berdychiv ||  || 29 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 159182 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159183 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159184 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159185 - ||  || 25 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159186 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159187 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159188 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159189 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159190 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159191 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159192 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159193 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159194 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159195 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159196 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159197 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159198 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159199 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159200 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-